On appelle Maison de Saxe les familles ou dynasties qui ont contrôlé tout ou partie du territoire de la . On peut en compter six :

la première maison de Saxe, qui est une branche des Ottoniens. Elle est dite aussi maison impériale, parce qu'elle fournit plusieurs empereurs à l'Allemagne. Elle commence, après le traité de Verdun (843), par Ludolf, duc de Saxe, qu'on croit neveu de Widukind de Saxe. Il fut investi du duché de Saxe par Louis le Germanique. Après lui viennent : Brunon (850), son fils, qui bâtit Brunswick et lui donna son nom (861), Othon l'Illustre (880), frère de Brunon, qui refusa la couronne d'Allemagne à la mort de Louis l'Enfant (911), et fit élire Conrad de Franconie, Henri l'Oiseleur, fils d'Othon, élu roi de Germanie en 919, et chef de la maison impériale de Saxe, qui donna cinq empereurs à l'Allemagne (919-1024), Othon le Grand (936), fils de Henri l'Oiseleur : ce prince, parvenu à l'empire, renonça à la possession de la Saxe et la céda à Hermann Billung, son parent.

La maison de Billung. Hermann Billung, parent d'Othon , en fut le premier duc : Othon l'investit du duché en 962. Sa famille s'éteignit en 1106. Ses biens passèrent alors à Lothaire de Supplinbourg.

La maison de Supplinbourg. Lothaire de Supplinbourg, époux de Richenza, héritière des comtes de Nordheim et de Brunswick, fut fait duc de Saxe en 1106, et devint empereur en 1125. N'ayant point de fils, il donna sa fille Gertrude (1127) et la Saxe (1128) au duc de Bavière, Henri le Superbe.

La Maison d'Este (Guelfes). Henri le Superbe (1128-1139) et Henri le Lion (1139-1180), déjà ducs de Bavière, possédèrent réellement, mais non sans contestation et sans interruption, le duché de Saxe. De 1180 à 1235, les trois frères Henri le Long, Othon de Brunswick (qui fut empereur) et Guillaume de Lunebourg, puis Othon l'Enfant, fils de ce dernier, prétendirent au duché, qui fut morcelé par Frédéric  Barberousse, et donné en grande partie aux princes de la maison d'Ascanie.

La maison d'Ascanie. Dès 1137, Albert l'Ours avait eu un démembrement de la Saxe (la Marche de Brandebourg). En 1180, son petit-fils puîné, Bernard, obtint le duché de Saxe, mais très amoindri. En 1212, cette famille se partagea en deux branches, Anhalt et Saxe, et celle-ci, en 1260, se subdivisa en Saxe-Lauenbourg et Saxe-Wittemberg : cette dernière subdivision, qui portait seule le titre d'électeur, s'éteignit en 1421, dans la personne d'Albert III

La maison de Wettin. Après l'extinction de la branche de Saxe-Wittemberg, l'investiture de l'électorat de Saxe fut donnée en 1422 par l'empereur Sigismond (à l'exclusion de la ligne de Saxe-Lauenbourg qui subsistait encore) au margrave de Misnie, landgrave de Thuringe, Frédéric le Belliqueux, qui cumula le margraviat et l'électorat, plus Cobourg, patrimoine de sa mère.

Voir aussi
Liste des souverains de Saxe

Source

Saxe